Derungs ist der Familienname folgender Personen:

 Gion Antoni Derungs (1935–2012), Schweizer Komponist
 Gion Giusep Derungs (* 1932), Schweizer Musiker
 Isabel Derungs (* 1987), Schweizer Snowboarderin
 Kurt Derungs (* 1962), Begründer der Landschaftsmythologie
 Martin Derungs (* 1943), Schweizer Komponist und Cembalist
 Ursicin G. G. Derungs (* 1935), Schweizer Schriftsteller und Theologe

Unternehmen:
 Derungs Licht AG, ein Unternehmen der Waldmann Group